Изяслав Борисович Пешков  (26 мая 1936, Раменское, Московская область, РСФСР, СССР — 3 февраля 2022, Москва) — специалист в области электроизоляционной и кабельной техники, доктор технических наук, профессор. Генеральный директор ВНИИКП (1970—2003), в последнее время — председатель совета директоров предприятия. Заслуженный деятель науки и техники РФ.

Биография 
Изяслав Борисович Пешков родился 26 мая 1936 года в г. Раменское Московской области.

В 1960 году окончил Московский энергетический институт, получив специальность «Электроизоляционная и кабельная техника». С 1959 года до настоящего времени работает во Всероссийском институте кабельной промышленности (ВНИИКП). С 1961 года работал начальником отдела, в 1965 году стал заместителем директора по научной работе, с 1970 по 2003 год — генеральный директор ВНИИКП. В 1964 году защитил кандидатскую, в 1978 году — докторскую диссертацию. В 1980 году И. Пешкову было присвоено учёное звание профессора.

Под руководством Пешкова И. Б. во ВНИИКП были разработаны нагревостойкие провода для серии электродвигателей 4, 4А, АИ; жаропрочные обмоточные провода, разработана методика оценки
надёжности и срока службы электрических кабелей, разрабатывались оптические кабели, кабели пожаробезопасные повышенной надёжности при работе в экстремальных условиях, кабели с пластмассовой изоляцией среднего и высокого напряжения и др.

Одновременно с работой в промышленности преподавал в Московском энергетическом институте. Под руководством профессора И. Б. Пешкова были подготовлены и защищены две докторские
и 15 кандидатских диссертаций по специальности «Электроизоляционная и кабельная техника».

В разное время был председателем специализированного диссертационного докторского совета ОАО «ВНИИКП», членом специализированного диссертационного совета Московского Энергетического Института, долгое время возглавлял Академию электротехнических наук Российской Федерации, являлся главным редактором журнала «Кабели и провода».

И. Б. Пешков имел 64 патента и авторских свидетельств на изобретения, являлся автором около 400 научных публикаций, включая 28 учебников, учебные пособий и монографий.

Скончался 3 февраля 2022 года. Похоронен 7 февраля на Николо-Архангельском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.
 Орден Ленина.
 Два ордена Трудового Красного Знамени.
 Орден Почёта.
 Лауреат премии Правительства России в области науки и техники (1999, 2010).
 Орден Труда серебряной степени Венгерской Народной Республики.
 Лауреат премии Совета Министров СССР.
 Орден Дружбы
 Четыре медали.

Труды 
 Обмоточные провода. Учебное пособие для ВУЗов. М. Энергоатомиздат. 1983.
 Эмалированные провода. М. Энергия. 1968.
 Нагревостойкие обмоточные провода в СССР и за рубежом. М. 1968.

Ссылки 
 Изяслав Борисович Пешков . Ассоциация «Электрокабель».
 Изяслав Борисович Пешков . Електротехніка і Електромеханіка. 2011. № 3. ISSN 2074-272X.
 Изяслав Борисович Пешков 
 Изяслав Борисович Пешков . Журнал «Электротехника и электромеханика», 2011, № 3.

Примечания

Ссылки 

Выпускники МЭИ
Преподаватели МЭИ
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище